Santa María la Mayor és una església a Híjar (Província de Terol, Espanya) originalment d'estil gòtic-mudèjar amb nau única d'un tram coberta amb volta de creueria i absis poligonal amb contraforts exteriors. La seva construcció va començar al , encara que va sofrir reformes tant al segle XVI com al .

Les reformes renaixentistes van consistir en l'ampliació d'un tram en la nau, la construcció de diverses capelles laterals i la substitució de les cobertes, mentre que les barroques van consistir en la transformació de les capelles laterals en petites naus, a les quals es van adossar noves capelles i la construcció de la façana occidental i la torre.

La fàbrica és de maó i exteriorment ve decorada en la part superior dels murs amb una franja de motius romboïdals emmarcada per frisos d'"esquinillas", sobre les quals s'alça el ràfec subjecte per permòdols en volada.

Actualment es troba tancada per ruïnes des de 2007, esperant a entrar als pressupostos per a algun any, ja que moltes dates han estat anunciades però cap s'ha dut a terme, la propera data sembla a principis de 2012, però mentrestant, l'Església cau i el mur en el qual està sostinguda, cau sobre les cases confrontants, caldrà veure si les obres es realitzen, o, abans acaba com el Castell ducal a pocs metres d'aquesta, en ruïnes.

Referències 

 Aquest text pren com a referència la declaració de Bé d'Interès Cultural publicada en el BOA nº 127 de data 29 d'octubre de 2001 i s'ajusta a l'article 13 LPI

Baix Martín
Béns d'Interès Cultural d'Aragó
Edificis de la província de Terol
María la Mayor
María la Mayor
María la Mayor
Monuments d'interés cultural d'Espanya